O Arquivo Municipal Alfredo Pimenta foi criado como Arquivo Municipal de Guimarães em 1931, com as funções de arquivo distrital, para a área do concelho de Guimarães, tendo em 1952 alterado o seu nome para o actual em homenagem ao historiador Alfredo Augusto Lopes Pimenta.

O Arquivo encontra-se instalado desde 2003 na Casa Navarros de Andrade, inaugurado no dia 24 de Junho de 2003.

Fundos documentais

Ver também 
 para outras freguesias do distrito de Braga ver: Arquivo Distrital de Braga

Ligações externas
 Início (home)
 Arquivos Paroquiais
 Pesquisa

Guimarães
Arquivos públicos de Portugal
Instituições governamentais de Portugal
Organizações sediadas no distrito de Braga